Полове́цька ву́лиця — назва вулиць у містах України.

Половецька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Половецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Половецька вулиця — вулиця в місті Прилуки.
 Половецька вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці